Сезон 1975—1976 у Національній лізі А — 79-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Цюрих.

Підсумкова таблиця

Результати 
Джерело:RSSSF

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1976
Швейцарія
Швейцарія
1975 у швейцарському спорті
1976 у швейцарському спорті